Kolatan – centro abitato del distretto di Astara, in Azerbaigian
 Kolatan – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian